Biernat ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Biernat (* 1977), deutscher Rapper, siehe Abroo
 Andrzej Biernat (* 1960), polnischer Politiker
 Biernat z Lublina (~1465–~1529), polnischer Dichter
 Gertruda Biernat (1923–2016), polnische Paläontologin
 Hubert Biernat (1907–1967), deutscher Politiker
 Otwin Biernat (* 1981), österreichischer Schauspieler und Filmemacher
 Jarosław Biernat (1960–2019), polnischer Fußballspieler
 Jochen Biernat Gründer des deutschen Instituts für Huforthopädie
 Mateusz Biernat (* 1992), polnischer Volleyballspieler
 Ute Biernat (* 1960), deutsche Fernsehproduzentin

Siehe auch:
Biernath